Leavitt může být:

 Leavitt Peak – hora v pohoří Sierra Nevada

příjmení
 Henrietta Swan Leavittová (1868–1921) – americká astronomka
 Michael Leavitt (* 1951) – americký politik